Chaikin ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Emmanuilowitsch Chaikin (1904–1978), sowjetischer Dirigent
 Carly Chaikin (* 1990), US-amerikanische Schauspielerin
 Nikita Iljitsch Chaikin (* 1995), russischer Fußballspieler
 Paul Chaikin (* 1945), US-amerikanischer Physiker
 Semjon Emmanuilowitsch Chaikin (1901–1968), russischer Physiker und Radioastronom